Габриель Вейга Новас (; ), более известный как Габри Вейга () — испанский футболист, полузащитник клуба «Сельта».

Клубная карьера 
Габри начал футбольную карьеру в молодёжной команде «Санта-Марина», а в возрасте 11 лет стал игроком футбольной академии клуба «Сельта» из города Виго. 25 августа 2019 года дебютировал за клуб «Сельта B» (резервную команду «Сельты») в матче испанской Сегунды B против «Интернасиональ де Мадрид». 1 декабря 2019 года забил свой первый гол за «Сельту B» в матче против «Атлетико Балеарес». 19 сентября 2020 года дебютировал в основном составе «Сельты» в матче испанской Ла Лиги против «Валенсии». 1 октября 2020 года впервые вышел в стартовом составе «Сельты» в матче испанской Ла Лиги против «Барселоны». Летом 2022 года перешёл в основную команду Сельты.

Карьера в сборной 
В 2019 году дебютировал за сборную Испании до 18 лет. 18 ноября 2022 года принял участие в товарищеском матче сборной Испании до 21 года со сверстниками из Японии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте BDFutbol.com
 Профиль футболиста на сайте испанской Ла Лиги

Футболисты Испании
Игроки ФК «Сельта B»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)